Oberguinea bezeichnet:
 Oberguinea (Guinea), eine administrative Region im Staat Guinea
 Oberguinea (Region), einen von zwei Großbereichen der afrikanischen Guinea-Region

Siehe auch:
 Niederguinea